Die NBA-Saison 1994/95 war die 49. Spielzeit der National Basketball Association. Die reguläre Saison begann am 4. November 1994 und endete am 23. April 1995. Darauf folgten die NBA-Playoffs am 27. April 1995, die Mitte Juni mit den NBA Finals endeten. Die Meisterschaft konnten sich wie im Vorjahr die Houston Rockets mit einem 4:0 in der Serie gegen die Orlando Magic sichern. Houston war nach der regulären Saison nur auf Platz 6 im Westen und damit die schlechtplatzierteste Mannschaft die je den Titel erringen konnte.

Saisonverlauf

Reguläre Saison 
Am 19. März 1995 startete Michael Jordan sein erstes Comeback bei den Chicago Bulls.

All-Star Game 
Das All-Star Game 1995 fand in Phoenix statt. Die Auswahl des Westens gewann das Spiel mit 139:112. MVP des Spiels wurde Mitch Richmond von den Sacramento Kings.

Endstände 

 S = Siege, N = Niederlagen, PCT = prozentualer Sieganteil, P = Rückstand auf Divisionsführenden

In Klammern sind die Platzierungen in den Setzlisten der jeweiligen Conference-Playoffs aufgeführt.

Dem Gewinner einer Division ist auf der für die Play-offs entscheidenden Setzliste mindestens der zweite Platz garantiert, auch wenn mehr als eine Mannschaften eine höhere Anzahl an Siegen erreicht hat.

Ehrungen 
 Most Valuable Player: David Robinson, San Antonio Spurs
 Defensive Player of the Year: Dikembe Mutombo, Denver Nuggets
 Rookie of the Year: Jason Kidd, Dallas Mavericks und Grant Hill, Detroit Pistons
 Sixth Man of the Year: Anthony Mason, New York Knicks
 Most Improved Player: Dana Barros, Philadelphia 76ers
 Coach of the Year: Del Harris, Los Angeles Lakers
 All-NBA First Team:
 F – Karl Malone, Utah Jazz
 F – Scottie Pippen, Chicago Bulls
 C – David Robinson, San Antonio Spurs
 G – John Stockton, Utah Jazz
 G – Penny Hardaway, Orlando Magic
 All-NBA Second Team:
 F – Charles Barkley, Phoenix Suns
 F – Shawn Kemp, Seattle SuperSonics
 C – Shaquille O’Neal, Orlando Magic
 G – Gary Payton, Seattle SuperSonics
 G – Mitch Richmond, Sacramento Kings
 All-NBA Third Team:
 F – Detlef Schrempf, Seattle SuperSonics
 F – Dennis Rodman, San Antonio Spurs
 C – Hakeem Olajuwon, Houston Rockets
 G – Reggie Miller, Indiana Pacers
 G – Clyde Drexler, Houston Rockets
 NBA All-Defensive First Team:
 F – Dennis Rodman, San Antonio Spurs
 F – Scottie Pippen, Chicago Bulls
 C – David Robinson, San Antonio Spurs
 G – Gary Payton, Seattle SuperSonics
 G – Mookie Blaylock, Atlanta Hawks
 NBA All-Defensive Second Team:
 F – Derrick McKey, Indiana Pacers
 F – Horace Grant, Orlando Magic
 C – Dikembe Mutombo, Denver Nuggets
 G – Nate McMillan, Seattle SuperSonics
 G – John Stockton, Utah Jazz
 All-NBA Rookie First Team:
 Jason Kidd, Dallas Mavericks
 Grant Hill, Detroit Pistons
 Eddie Jones, Los Angeles Lakers
 Brian Grant, Sacramento Kings
 Glenn Robinson, Milwaukee Bucks
 All-NBA Rookie Second Team:
 Juwan Howard, Washington Bullets
 Donyell Marshall, Minnesota Timberwolves
 Eric Montross, Boston Celtics
 Wesley Person, Phoenix Suns
 Jalen Rose, Indiana Pacers
 Sharone Wright, Philadelphia 76ers

Play-offs 
Die erste Play-off-Runde wurden im Best-of-Five-Modus gespielt, alle weiteren Runden im Modus Best-of-Seven.

Siehe auch 
NBA-Draft 1994

Weblinks 
 Die Saison 1994/95 bei basketball-reference.com (englisch)

NBA-Saison
Nba 1994/95